Tessé kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Tessé-Froulay, departementet Orne i regionen Normandie, 
 Tessé-la-Madeleine, ort och tidigare kommun i Bagnoles-de-l'Orne, departementet Orne i regionen Normandie , 

Robotskapade Frankrikeförgreningar